Име Крис Браун може се односити на:
 Крис Браун (певач), амерички певач
 Крис Браун (атлетичар), атлетичар са Бахама